Bigelow Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bigelow Hill (Maine)
 Bigelow Hill (New Hampshire)
 Bigelow Hill (Wisconsin)